Антракотериевые  — парафилетическая группа вымерших парнокопытных, традиционно рассматриваемая в ранге семейства. Известно около 25 родов этих зверей. Антракотериевые представляют группу стволовых Hippopotamoidea, давшую начало бегемотовым (Hippopotamidae). 

Антракотериевых изучал основатель эволюционной палеонтологии русский учёный В. О. Ковалевский.

Описание 
Самые мелкие представители были ростом с небольшого кабана, а крупнейшие с бегемота. Их коренные зубы были бугорчато-лунчатыми. На ногах по 4 пальца.

Видимо, вели полуводный образ жизни.

Места и древность находок 
Ископаемые антракотериевые из Евразии и Северной Америки относятся к эоцену — плиоцену, а из Северной Африки — к олигоцену.

Систематика 

Кладограмма согласно Orliac et al., 2010:

Антракотериевые выделены жёлтым фоном.

Классификация 
† Подсемейство Anthracotheriinae
 † 
 † 
 † 
† Подсемейство Bothriodontinae
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 †

Примечания

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь.
 

Вымершие Whippomorpha